Fronval est un patronyme porté notamment par :

 Alfred Fronval (1893-1928), aviateur français ;
 George Fronval (1904-1975), journaliste, dessinateur humoristique, romancier.

Homonymie de patronyme